LAUP ist die Abkürzung für
 Laserassistierte Uvulopalatoplastik, chirurgisches Verfahren im Gaumen

Laup ist der Nachname von
 Anthony Laup (* 1982), französischer Fußballspieler